Liste des tribus et confédérations du continent américain. Il y a 191 tribus et confédérations dans cette liste.

A

B

C

D 
 Dakotas

Delaouère.

E

F

G 
 Guajiros

H 
 Hurons-Wendats
 Hopis
 Haïdas
Houmas

I 
 Incas
 Iroquois 
 Inuits
 Innus

K 

 Kogis
 Kali'na
 Kayapos
 Kiowas
 Kwakwaka'wakw (Kuakiult)
 Kickapou

L 
 Lakota

M 
 Maleku
 Maya
 Micmac (Mik'maq)
 Montiquan
Mohican

N 
 Naragansetts
 Navajos
 Nez-Percés

O 
 Ottawa
 Osages

P 
 Patagons
 Palikur
 Pieds-noirs
 Powhatans
 Pawnees
 Pojoaque
 Pueblos
 Patuxets
 Paoné

R

S 
 Shimshian
 Sioux
 Séminoles
 Shoshones
 Sénéca

T 

 Tayronas

 Têtes-Plates

U 
 Utes

V 
vri-Tao

W 
 Walapaie
 Washoes
 Winnebagos
 Wayuu

X

Y

Z 
 Zappellas
 Zapotèques
 Zia
 Zimshian
 Zoque
 Zuñis

Amérindiens
Tribu amérindienne